Claredon bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Claredon (Neuseeland)
 einen Ort auf Jamaica, siehe Claredon (Jamaica)